Pniewski ist der Familienname folgender Personen:

 Bohdan Pniewski (1897–1965), polnischer Architekt und Hochschullehrer
Jerzy Pniewski (1913–1989), polnischer Physiker
 Mike Pniewski (* 1961), US-amerikanischer Schauspieler
 Tadeusz Pniewski (* 1920), Arzt, Memoirenautor